Па́вел Арте́мьевич Арте́мьев: 
 Артемьев, Павел Артемьевич (1897—1979) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Артемьев, Павел Артемьевич (род. 1983) — российский певец, участник группы «Корни».